bł. Bazyli (zm. 1260) – dominikanin, męczennik z Sandomierza
 bł. Bazyli Moreau (1799–1873) – francuski ksiądz, założyciel Zgromadzenia Świętego Krzyża

Zobacz też:
 Święty Bazyli